Gustav den Store kan syfta på:

 Personer 

 Gustav Adolf den store – svensk kung 1611-1632, se. Gustav II Adolf.

 Fartyg 
Gustav den Store (1799) – linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1799
Gustav den Store (1832) – linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1832